Il doppio dell'ASB Classic 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Patricia Hy-Boulais e Mercedes Paz erano le detentrici del titolo, ma solo la Hy ha partecipato in coppia con Ann Grossman.

La Grossman E la Hy-Boulais hanno perso nel 1º turno contro Laura Golarsa e Caroline Vis.

Jill Hetherington e Elna Reinach hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Laura Golarsa e Caroline Vis.

Teste di serie
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (finale)
 Jill Hetherington /  Elna Reinach (campionesse)
 Ginger Helgeson-Nielsen /  Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Julie Halard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1995